Häser oder Haeser ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Häser (1903–nach 1960), deutscher Gestapobeamter und SS-Führer
 August Ferdinand Häser (1779–1844), deutscher Lehrer, Kantor, Dirigent und Komponist
 Carl Haeser (1871–1939), deutscher Maler
 Charlotte Häser (1784–1871), deutsche Sängerin (Sopran)
 Christian Wilhelm Häser (1781–1867), deutscher Sänger (Bass) und Komponist
 Gustav Häser (1814–1861), deutscher Schauspieler
 Heinrich Haeser (1811–1885), deutscher Mediziner und Medizinhistoriker

 Jutta Häser (* 1961), deutsche Archäologin

 Mathilde Häser (1815–1885), deutsche Sängerin (Sopran)